Godeni se poate referi la:
Godeni, Argeș
Godeni, Dolj